

Musica 
 Allegiance – gruppo musicale thrash metal australiano
 Allegiance – gruppo musicale hardcore punk statunitense
 Allegiance – gruppo musicale black metal svedese 
 Allegiance – traccia dell'album Death Cult Armageddon dei Dimmu Borgir del 2003
 Allegiance – album degli As Blood Runs Black del 2006
 Allegiance – album dei Firewind del 2006

Televisione 
 Fedeltà (Allegiance) – episodio della sesta stagione di Stargate SG-1
 Questione di lealtà (Allegiance) – episodio della terza stagione di Star Trek: The Next Generation
Allegiance – serie televisiva statunitense del 2015

Videogiochi 
 Allegiance – videogioco strategico in tempo reale